Personen
 (Johan) Hilding Hallnäs - Zweeds componist
 Eyvind Hallnäs - Zweeds componist

Plaatsen
 Hallnäs (Öland) - Plaats op het eiland Öland, Zweden
 Hällnäs - Plaats in de provincie Västerbottens län, Zweden